Sophie Anthamatten, née le  à Saas-Grund dans le canton du Valais, est une gardienne de but suisse de hockey sur glace.
Elle a remporté la médaille de bronze du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi, en Russie.

Biographie 
Le , elle devient la première femme à jouer en match officiel contre une équipe de la ligue nationale, avec son club de l'EHC Saastal, lors d'un match en Coupe de Suisse contre le Genève-Servette HC. La soirée est compliquée pour elle avec la défaite de Saastal sur le score de 0-12.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Carrière en club 

|-
|2007-2008 || EHC Visp Lions Damen  || SWHL B 
|2 || || || || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || EHC Saastal || Swiss Div1
|3 || 19 || 2 || 6,52 || || 0 || || 0 || - || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || EHC Saastal || Swiss Div1
|1 || 27 || 5 || 11,11 || || 0 || || 2 || 96 || 3 || 1,89 || || 0 ||
|-
|2009-2010 || EHC Saastal || Swiss Div1
|18 || 996 || 71 || 4,28 || || 0 || || 0 || - || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || EHC Saastal || Swiss Div1
|15 || 633 || 46 || 4,36 || || 0 || || 2 || 30 || 2 || 4,04 || || 0 || 
|-
|2011-2012 || EHC Saastal || Swiss Div1
|5 || 174 || 7 || 2,42 || || 0 || || 1 || 32 || 5 || 9,52 || || 0 || 
|-
|rowspan="2"|2012-2013 || EHC Saastal || Swiss Div1
|15 || 832 || 43 || 3,10 || || 0 || || 3 || 144 || 8 || 3,34 || || 3 || 
|-
|HC Lugano Ladies-Team || SWHL A 
|2 || || || || || || || 8 || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2013-2014 || EHC Saastal || Swiss Div1
|14 || 794 || 40 || 3,02 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || -
|-
|HC Lugano Ladies-Team || SWHL A
|1 || || || || || || || 4 || || || || || || 
|-
|rowspan="2"|2014-2015 || EHC Saastal || Swiss Div1
|18 || 958 || 52 || 3,26 || || 1 || || 5 || 300 || 29 || 5,80 || || 0 || 
|-
|HC Lugano Ladies-Team || SWHL A
|0 || - || - || - || - || - || - || 5 || 240 || 17 || 1,93 || || 0 || 
|-
|rowspan="2"|2015-2016 || EHC Saastal || Swiss Div1
|21 ||  || 67 || 3,30 || || 1 || || 4 || 240 || 12 || 4,25 || || 1 || 
|-
| HC Lugano Ladies-Team || SWHL A
|0 || - || - || - || - || - || - || 2 || || || 3,50 || || || 
|-
|2016-2017 || EHC Saastal || Swiss Div1
|31 ||  || 116 || 3,72 || || 1 || || 4 || 240 || 12 || 3,00 || || 1 ||
|-
|2017-2018 || EHC Saastal || Swiss Div1
|27 ||  || 89 || 3,31 || || 0 || || 4 || 231 || 17 || 4,42 || || 0 || 
|-
|2018-2019 || EHC Saastal || Swiss Div1
|21 ||  || 80 || 4,24 || || 2 || || 1 || 40 || 2 || 3,00 || || 0 || 
|-
|2019-2020 || EHC Saastal || Swiss Div1
|14 || 831 || 34 || 2,46 || || 1 || || 3 || 186 || 10 || 3,24 || || 0 || 
|-
|2020-2021 || EHC Saastal || Swiss Div1
|5 || 284 || 12 || 2,54 || || 0 || || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || EHC Saastal || Swiss Div1
|  ||

En sélection nationale 

|-
| 2008 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 5 || || || 4,81 || 90,1 ||  ||  || align="left"| Septième
|-
| 2009 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 5 || || || 5,59 || 88,7 ||  ||  || align="left"| Huitième
|-
| 2011 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde|| 1 || 25|| 6 || 13,86 || 76,00 || 0 || 0 ||align="left"|  Sixième
|-
| 2012 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 2 || 70 || 4 || 3,38 || 89,19 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 ||align="left"|  ||align="left"|Championnat du monde || 1 || 47 || 10 || 12,60 || 84,38 || 0 || 0 ||align="left"|  Sixième
|-
| 2014 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 ||align="left"|  ||align="left"|Championnat du monde ||  0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||align="left"|  Septième

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Gardienne de but de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance en juillet 1991
Sportive valaisanne
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014